Il doppio maschile  del torneo di tennis Wellington Classic 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jared Palmer e Jonathan Stark che hanno battuto in finale Michiel Schapers e Daniel Vacek 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Paul Haarhuis /  Mark Koevermans (quarti di finale)
 Michiel Schapers /  Daniel Vacek (finale)

 Dustin Brown /  Scott Melville (primo turno)
 Gilad Bloom /  Diego Nargiso (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Wellington Classic 1992
ATP Tour 1992